Clossiana tarquinius är en fjärilsart som beskrevs av Curtis. Clossiana tarquinius ingår i släktet Clossiana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
tarquinius